Runa, ou Rúna, est un prénom féminin.

Bande dessinée 
 Runa, troisième tome de la série Les Mondes de Thorgal - La Jeunesse de Yann et Roman Surzhenko.
 Runa, personnage principal du shōjo manga Koishite! Runa Kiss.

Personnalités 
 Runa Akasaka (1967-), actrice japonaise ;
 Runa Akiyama, actrice japonaise ;
 Runa Islam, artiste du Bangladesh.

Toponymie

Runa, une freguesia de Torres Vedras.

Homonymie de prénom